As Cardosas são um lugar industrial anexo à cidade da Póvoa de Varzim, na freguesia de Amorim que no censo de 2001 tinha 300 habitantes.

Nas Cardosas encontra-se o Parque Industrial de Amorim (também denominado das Cardosas).

Localidades de Portugal
Lugares da Póvoa de Varzim
Amorim